Museo del Mare steht für 

Meeresmuseum Galata in Genua
Museo del mare (Livorno)
Museo del Mare (Neapel)
Museo del mare (Palermo)
Museo del mare (Piombino)
Museo del mare (Trieste)